Lubuk Sahung (Sukaraja), een plaats in Indonesië
Lubuk Sahung (Seberang Musi), een plaats in Indonesië
Lubuk Sahung (Arga Makmur), een plaats in Indonesië
Lubuk Sahung (Selagan Raya), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing